Ле-Корве́-лез-Ії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Орлеана, 28 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 124 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 316,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Ле-Корве-лез-Ії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Корве-лез-Ії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар